servomotor (ook wel bekend als servo), een apparaat om automatisch een mechanisch systeem te regelen
Servo (layout-engine), een experimentele webbrowser layout-engine